Сиде́лец:
 (устар.) лавочник по доверию, торгующий в чужой лавке; см. Приказчик
 винный сиделец — продавец в казённой водочной лавке
 (прост.) лицо, отбывающее или отбывавшее наказание в местах лишения свободы